Міжнародний день студентів
 День студента (Україна)
 День Тетяни (день російських студентів) 
 День студента в Ірані відзначається 4 листопада
 День студента (Болгарія) відзначається 8 грудня

Надпопулярні статті